Salzburg kan syfta på:

Ärkebiskopsdömet Salzburg – ett andligt furstendöme 1278–1803
Kurfurstendömet Salzburg – ett kurfurstendöme som skapades efter sekulariseringen av ärkebiskopsdömet Salzburg 1803 och som upplöstes 1805;
Hertigdömet Salzburg – ett österrikiskt kronland 1849-1918;
FC Red Bull Salzburg – en  österrikisk fotbollsklubb.

Geografi

Tyskland 

 Salzburg, Westerwald – kommun i Westerwaldkreis i Rheinland-Pfalz,

Österrike 

 Land Salzburg, förbundsland, 
 Salzburg, stad,